Dissoziation (von lat. dissociare ‚trennen‘, ‚scheiden‘) steht für:
 Dissoziation (Chemie), Zerfall eines Moleküls
 Dissoziation (Entwicklungstheorie), Forderung nach einer temporären Herauslösung von Entwicklungsländern aus dem Weltmarkt
 Dissoziation (Neuropsychologie), Trennung neuronaler Prozesse
 Dissoziation (Psychologie), Auseinanderfallen für gewöhnlich zusammenhängender psychischer Funktionen

Siehe auch: